EM i atletik - 400 meter hækkeløb for kvinder fandt sted i Olympic Stadium den 8, 9 og 10. juli. Sara Slott Petersen fra Danmark vandt mesterskabet.

Resultater

1. runde

De første 2 i hvert heat kommer videre (Q) og de 6 næsthurtigste (q) kommer videre til .

Semifinaler

De første 2 i hvert heat kommer videre (Q) og de to næsthurtigste (q) kommer videre til finalen.

*Atleter som er direkte kvalificeret til semifinaler

Finale

Referencer 

2016 - 400 meter hækkeløb (damer)
Sport i 2016